Franco Angioni (1933–) – generale e politico
Giulio Angioni (1939-2017) – scrittore e antropologo
Paolo Angioni (1938–) – campione olimpico di equitazione
Virgilio Angioni (1878-1947) – Religioso cattolico